

Люте — село в Середино-Будському районі Сумської області

Люте — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства